Арамаис Григоря́н:
 Григорян, Арамаис Вагаршакович (1919—1980) — советский хирург, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Григорян, Арамаис Темурович (род. 1965) — армянский политический деятель.